Honda Pan European steht für folgende Motorrad-Baureihen:

 Honda ST 1100 Pan European (1990–2002)
 Honda ST 1300 Pan European (ab 2002)